Антимона́ты (от антимон- и суф. — ат) — группа химических соединений, соли сурьмяной кислоты, а также орто-, мета- и пиросурьмяной кислот. В природе встречается как минералы сложных окислов. Имеют структуру типа пирохлора (группа стибиконита), типа сведенборгита (сведенборгит), типа рутила (гр. ордоньезита), типа сурика (шафарцикит).

Примеры 
 Антимонат калия
 Антимонат натрия
 Антимонат свинца(II)

Примечания 

Антимонаты